Verheyen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erik Verheyen
 René K. Verheyen
 Walter N. Verheyen